Škoda Rapid (1935), békebeli középkategóriás limuzin
 Škoda Rapid (1984), az 1980-as években gyártott kupé
 Škoda Rapid (2011), a Škoda Fabia indiai piacra gyártott lépcsőshátú változata
 Škoda Rapid (2012), az Európában jelenleg Rapid néven árusított, méretben a Fabia és az Octavia között lévő kompakt autó